Aslan Abashidze – politico georgiano
 Grigol Abashidze – scrittore georgiano
 Guram Abashidze – ex cestista sovietico
 Nunu Abashidze –ex pesista sovietica